Khatchik - prénoms arméniens masculin

 Gourgen-Khatchik Arçrouni († 1003) - roi arménien de Vaspourakan de 991 à 1003, second fils de Abousahl-Hamazasp, roi de Vaspourakan, et de Gaday
 Khatchig Babikian (1924-1999) - homme politique libanais d'origine arménienne
 Khatchik Sahakyan - membre du groupe de musique d'Aram Asatryan